Франко-итальянское перемирие (, ), известное также как перемирие в Вилла Инчиза, названное по месту его подписания — договор между Францией и Италией, подписанный 24 июня 1940 года в Риме, фактически означавший капитуляцию Франции перед Королевством Италия.

Предыстория 

10 июня 1940 года с балкона римского дворца Палаццо Венеция фашистский диктатор Бенито Муссолини провозгласил итальянскому народу о вступлении страны в войну с Великобританией и Францией. Уже в ночь с 10 на 11 июня итальянская армия начала вторжение на юг Франции. Продвижение итальянской армии было тяжелым и кровопролитным: лучше вооруженная французская армия отчаянно сопротивлялась. Лишь капитуляция французского правительства перед Германией 22 июня позволила итальянцам выполнить поставленные задачи по вторжению, потеряв при этом более 630 солдат и офицеров, против 40 у французов.
Ещё 16 июня французской стороной через Ватикан в Рим было отправлено послание о возможности прекращения боевых действий, перемирии и условий перемирия. 18 июня Гитлер и Муссолини встретились в Мюнхене, и договорились, что прекращение военных действий может состояться только в том случае, если Франция согласует условия перемирия не только с Германией, но также с Италией.

Условия перемирия и его подписание 

23 июня 1940 года французская делегация прибыла на Виллу Инчиза расположенную в предместье Рима для переговоров об условиях перемирия между Италией и Франции и его дальнейшего подписания.

Условия перемирия, выдвинутые Италией, предусматривали:

 оккупацию 50 км зоны приграничной территории Франции, (подробнее см. ниже), с крупнейшим в регионе городом Ментона
 демилитаризацию франко-итальянской границы на глубину 50 км
 демилитаризацию Французского Сомали и возможность итальянской армии пользоваться портом Джибути и местной железной дорогой идущей в Аддис-Абебу, 7 французских подводных лодок в порту Джибути переходили в состав ВМФ Королевства Италии.

 присоединение к Италии французских департаментов Савойя, Верхние Альпы, Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы
 занятие в данных департаментах следующих городов:
 в Савойе: Сеез, Монвалезан, Сент-Фуа-Тарантез, в верхней части долины реки Изер: Бессан, Браман, Ланлевиллар, Ланлебур-Мон-Сени, Терминьон, Сольер-Сардьер, селение Ле-Мотте-Версуа — часть коммуны Бур-Сен-Морис на склонах Малого Сен-Бернара, коммуны Оссуа и Авриё (всего около 5301 житель);
 в департаменте Верхние Альпы: Монженевр, Ристола, поселение Ру из состава коммуны Абриес, коммуны Неваш и Сервиер (всего 370 жителей);
 в департаменте Альпы Верхнего Прованса: селение Комбремон из состава коммуны Сен-Поль-сюр-Юбай и селение Роше-Меан из состава коммуны Ларш (32 жителя);
 в департаменте Приморские Альпы: Ментона и Фонтан, селения Ла-Бланш и Доанс, оба из состава коммуны Сент-Этьен-де-Тине, некоторые дома в коммуне Изола. Кроме того, были частично оккупированы коммуны Кастеллар, Брей-сюр-Руайа, Саорж, Соспель, Ремпла, Вальдеблор, Сен-Мартен-Везюби, Рокбийер, Бельведер (всего 22 820 жителей, из которых 21 700 — в Ментоне).

В общей сложности территория Франции, присоединённая к Италии по условиям данного перемирия, составила 832 км² с населением в 28 523 человека.

Подписание перемирия состоялось 24 июня в 19:15 минут по местному времени и вступало в силу с 0:00 минут следующего дня.

Главные лица, подписавшие перемирие 

Со стороны Королевства Италия: маршал Пьетро Бадольо

Со стороны Третьей Французской Республики: генерал Шарль Хюнтцигер

Примечания

См. также 
 Второе компьенское перемирие
 Вторая Мировая война
 Италия во Второй мировой войне
 Франция во Второй мировой войне

Мирные договоры XX века
Договоры Второй мировой войны
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Италии
Перемирия
Договоры по алфавиту
1940 год в политике
Июнь 1940 года
История Рима
Взаимоотношения Франции и Италии